Michael Raynor ist der Name folgender Personen:
* Michael Raynor (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler 
 Michael A. Raynor, US-amerikanischer Botschafter